Perica ( []) ist ein mehrheitlich kroatischer, aber auch serbischer Name, der sowohl als Familienname wie auch als Vorname gebräuchlich ist.

Namensträger

Vorname 
 Perica Bukić (* 1966), kroatischer Wasserballspieler
 Perica Cicijelj (* 1991), kroatische Fußballspielerin
 Perica Ognjenović (* 1977), serbischer Fußballspieler

Familienname 
 Ante Perica (* 1970), kroatischer Basketballtrainer 
 Rose Perica (1922–2016), US-amerikanische Politikerin, siehe Rose Mofford
 Stipe Perica (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Vjekoslav Perica (* 1955), kroatischer Schriftsteller
 Zlatko Perica (* 1969), Schweizer Gitarrist

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Kroatischer Personenname